Zizania – genere botanico di piante selvatiche erbacee annuali, analoghe al riso, tipiche di ambienti freddi o temperati, dette anche “riso selvatico”
Zizania palustris – pianta annua appartenente alla famiglia delle Graminaceae o Poaceae; è la specie più nota del genere Zizania
Zizzania – nome popolare per il Lolium temulentum
Parabola della zizzania – una delle parabole di Gesù
Seminare zizzania – dalla narrazione evangelica derivano frasi idiomatiche del tipo “mettere zizzania” o “seminare zizzania”, che significa mettere discordia, creare volontariamente e con cattiveria situazioni di conflitto

Altri progetti